La Taça de Portugal 1989-1990 è stata la 50ª edizione del torneo. Nell'incontro finale della manifestazione si videro di fronte Estrela Amadora e Farense che pareggiarono dopo i supplementari. Dalla ripetizione della finale del 3 giugno 1990 ne uscì vincitrice per 2-0 l'Estrela Amadora, che si aggiudicò la coppa nazionale per la prima volta nella sua storia.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Ripetizione

Formazioni

Collegamenti esterni 

Coppa di Portogallo
Calcio nel 1989
Calcio nel 1990